Baluchi bezeichnet:
 die Belutschische Sprache
 die Pferderasse Baluchi (Pferd)

Baluchi ist der Familienname von
 Ali Al-Baluchi (* 1959), kuwaitischer Boxer